Ильичёв (Ильичёва) — русская фамилия, произошла от мужского имени Илья через отчество. Также топоним.

Носители фамилии

Ильичёв 

 
 Ильичёв, Анатолий Васильевич (1913—1983) — генерал-майор.
 
 Ильичёв, Борис Иванович (1929—2000) — посол СССР в Таиланде (1974—1978) и Сомали (1983—1986).
 Ильичёв, Валерий Дмитриевич (1937—2013) — советский и российский орнитолог и организатор науки.
 
 Ильичёв, Вячеслав Александрович (род. 1938) — советский и российский инженер-строитель.
 Ильичёв, Геннадий Викторович (род. 1938) — посол СССР и России в Ливане (1990—1995), посол России в Нигерии (1998—2004).
 
 
 Ильичёв, Михаил Дмитриевич (1928—?) — советский футболист, нападающий.
 
 Ильичев, Юрий Петрович (1927—1988) — советский футбольный тренер.
 Матулевич-Ильичёв, Юрий Болеславович (1922—1991) — советский тренер по боксу.
 Ильичёв, Яков Ильич (настоящая фамилия Мерзон, 1913—1986) — русский советский писатель.



Топоним 
 Ильичев — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области России.
 Ильичёв — железнодорожная станция Казанского направления Горьковской железной дороги.

См. также 
 Ильичёво
 Ильичёвка
 Ильичёвец (значения)